Tiberius Claudius Nero är ett namn som burits av flera romare:

* Tiberius Claudius Nero (konsul), romersk politiker, konsul 202 f.Kr.
 Tiberius Claudius Nero (praetor 178 f.Kr.), romersk politiker och diplomat
 Tiberius Claudius Nero (praetor 167 f.Kr.), romersk politiker och ämbetsman
 Tiberius Claudius Nero (legat), romersk politiker och diplomat
 Tiberius Claudius Nero (praetor 42 f.Kr.), romersk statsman
 Tiberius Claudius Nero (42 f.Kr.–37 e.Kr.), romersk kejsare, känd som Tiberius
Tiberius Claudius Drusus Nero Germanicus, känd som Claudius (10 f.Kr.–54 e.Kr.), kejsare